{{НП
 |статус                  = Город
 |русское название        = Макграт
 |оригинальное название   = верх.-куск. Tochak’дег-хитан. Deg Inegh
 |подчинение              = 
 |страна                  = США
 |герб                    = 
 |флаг                    = 
 |описание герба          = 
 |описание флага          = 
 |ширина герба            = 
 |ширина флага            = 
  |lat_dir =N|lat_deg =62|lat_min =57|lat_sec =0
  |lon_dir =W|lon_deg =155|lon_min =35|lon_sec =20 
  |CoordAddon             = 
  |CoordScale             = 
 |карта страны            = 0
 |размер карты региона    = 250
 |размер карты района     = 
 |вид региона             = Штат
 |регион                  = Аляска
 |регион в таблице        = 
 |вид района              = Зона переписи населения
 |район                   = Юкон-Коюкук
 |район в таблице         = 
 |вид общины              = 
 |община                  = 
 |община в таблице        = 
 |внутреннее деление      = 
 |вид главы               = Мэр
 |глава                   = Дуг Лиман (2012), дег-хитан. Deg Inegh.

 Демография 
Население
 1920 год — 90 жителей
 1930 — 112
 1940 — 138
 1950 — 175
 1960 — 241
 1970 — 279
 1980 — 355
 1990 — 528
 2000 — 401
 2006 — 360
 2010 — 346
 2011 — 341

Расовый состав
 эскимосы — 41,6%
 белые — 36,7%
 азиаты — 0,6%
 уроженцы тихоокеанских островов — 0,9%
 прочие расы — 0,3%
 две и более расы — 19,9%
 латиноамериканцы (любой расы) — 2,6%

 Примечания 

 Ссылки 
 Макграт: климат, история, демография, образование, экономика и пр. на сайте commerce.alaska.gov
 Макграт: демография, экономика, преступность, здравоохранение и пр. на сайте city-data.com
 Макграт на сайте alaskatravel.com

Города Аляски
Населённые пункты Юкон-Коюкука